Summer Hit steht für:

 im Englischen in der Unterhaltungsindustrie ein Song, der im Sommer an Popularität gewinnt, s. Sommerhit
 internationaler, englischer Titel des slowenischen Fernsehfilms Hit poletja aus dem Jahr 2008
 Summer Hit (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Berthold Wahjudi aus dem Jahr 2019